Суперкубок Уругвая 2022 () — 5-й розыгрыш Суперкубка Уругвая, в котором встречались чемпион страны 2021 года «Пеньяроль» и победитель Апертуры (первого этапа чемпионата) того же сезона «Пласа Колония». В 2021 году Промежуточный турнир (проводится с 2017 года между Апертурой и Клаусурой) был отменён из-за того, что чемпионат начался на два месяца позднее из-за пандемии COVID-19. В связи с этим чемпиону (и победителю второго этапа чемпионата — Клаусуры) «Пеньяролю» в матче за Суперкубок противостояла именно «Пласа Колония», занявшая в сводной таблице сезона третье место, вслед за «Пеньяролем» и «Насьоналем».

Впервые в матче за Суперкубок Уругвая не принял участие «Насьональ». Победителем стал «Пеньяроль», обыгравший благодаря автоголу в дополнительное время «Пласу Колонию» со счётом 1:0. Таким образом, «Пеньяроль» стал двукратным обладателем Суперкубка, и сравнялся по этому показателю с «Насьоналем». Игра во второй раз в истории прошла в Мальдонадо, на стадионе «Доминго Бургеньо».

Матч 

Помощники судьи: Андрес Ньевас Себастьян Шрёдер
Четвёртый судья: Джонатан Фуэнтес
Судья VAR: Леодан Гонсалес

Примечания

Ссылки 
 

2022
Матчи ФК «Пеньяроль»